Riddle steht für:
 Riddle Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Riddle – Jede Stadt hat ihr tödliches Geheimnis, US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2011
 Riddle Lake, See im Yellowstone-Nationalpark
 Riddle Islands, Inselgruppe vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 The Riddle (Album), Musikalbum von Nik Kershaw
 The Riddle (Lied), Lied von Nik Kershaw

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Riddle (Alabama)
 Riddle (Idaho)
 Riddle (Indiana)
 Riddle (Louisiana)
 Riddle (North Carolina)
 Riddle (Oregon)
 Riddle Crossroads (Pennsylvania)
 Riddle Hill (Illinois)

Riddle ist der Familienname folgender Personen:
 Albert G. Riddle (1816–1902), US-amerikanischer Politiker
 Alexander Pancoast Riddle (1846–1909), US-amerikanischer Politiker
 Alice Riddle Kindler (1892–1980), US-amerikanische Malerin
 George Riddle († 2014), US-amerikanischer Country-Musiker
 George R. Riddle (1817–1867), US-amerikanischer Politiker
 Hal Riddle (1919–2009), US-amerikanischer Schauspieler und Sammler
 Haywood Yancey Riddle (1834–1879), US-amerikanischer Politiker
 John W. Riddle (1864–1941), US-amerikanischer Diplomat 
 Johnny Riddle (1905–1998), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kimber Riddle, US-amerikanische Schauspielerin in Film, Fernsehen und Theater
 Matt Riddle (* 1986), amerikanischer Wrestler
 Matt Riddle (Rennrodler), kanadischer Rennrodler
 Mike Riddle (* 1986), kanadischer Freestyle-Skier
 Nelson Riddle (1921–1985), US-amerikanischer Komponist und Bigband-Leader
 Oscar Riddle (1877–1968), US-amerikanischer Biologe
 Robert M. Riddle (1812–1858), US-amerikanischer Politiker
 Stu Riddle (* 1976), neuseeländischer Fußballspieler
 Theodate Pope Riddle (1867–1946), amerikanische Architektin und Spiritistin

Riddle ist der Familienname folgender fiktiver Figuren:
 Tom Vorlost Riddle, bekannt als Lord Voldemort, eine der Hauptfiguren aus den Harry-Potter-Romanen, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Lord Voldemort
 zur Familie Riddle siehe auch Figuren der Harry-Potter-Romane #Die Riddles

Siehe auch:
 Riddle Branch
 Riddler